Kristianstad pode se referir a:
 Kristianstad (cidade)
 Kristianstad (comuna) 
 Kristianstad (condado)

Desambiguações de topônimos